

Film e TV
Sangue bleu (True Blue) – film del 1918 di Frank Lloyd
True Blue – cortometraggio del 1922 di Albert Herman
True Blue - Sfida sul Tamigi (True Blue) – film del 1996 diretto da Ferdinand Fairfax
True Blue - L'anello mancante (True Blue) – film del 2001 diretto da J. S. Cardone
True Blue – serie televisiva del 1989

Letteratura 
False accuse (True Blue) – romanzo di David Baldacci del 2009
True Blue: The Oxford Boat Race Mutiny – libro di Daniel Topolski e Patrick Robinson del 1989

Musica 
True Blue –  album di Hank Crawford del 1964
True Blue – album di Al Cohn e Dexter Gordon
True Blue – album di Tina Brooks
True Blue – album di Madonna
True Blue – singolo dei Luna Sea
True Blue – singolo di Madonna
True Blue – singolo di John Williamson
True Blue: True Blue Super Club Mix EP – EP di Madonna
True Blue - The Best of Sonic the Hedgehog – compilation musicale del franchise Sonic